Крепице могу бити:

 Крепице (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Крепице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република